Гакко — топоним.

Россия 
 Гакко — село в Цумадинском районе Дагестана.
 Гакко — река в Цумадинском районе Дагестана.